Mathilde (voornaam), een meisjesnaam
 Mathilde (planetoïde)
 Koningin Mathilde d'Udekem d'Acoz van België
 Mathilde, een pseudoniem van Melati van Java, een Nederlands-Indische schrijfster
 Mathilde (zangeres), Deense zangeres Mathilde Bondo, deel van het duo Lasse & Mathilde
 Een sonnettencyclus uit de Nederlandse literatuur van Jacques Perk, waartoe de Franse Mathilde Thomas de dichter inspireerde
 Een lied van de Belgische zanger Jacques Brel
 Mathilde (2004), Britse film uit 2004

Zie ook
 Waltzing Matilda, een Australisch volksliedje.